Невилл Чемберлен (): Чемберлен, Невилл (1869—1940) — государственный деятель Великобритании, её премьер-министр в 1937—1940 гг.; сын Джозефа Чемберлена, брат Остина Чемберлена.
 Чемберлен, Невилл (1820—1902) — британский фельдмаршал.
 Чемберлен, Невилл Фрэнсис Фицджеральд (1856—1944) — офицер Британской армии, изобретатель снукера.